Linense – abitanti di La Línea de la Concepción
Linense – abitanti di Lins